Урмана́ево () — село в Азнакаевском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Административный центр Урманаевского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в Восточном Закамье на реке Стярле, в 14 км к востоку от города Азнакаево.

История 
Окрестности села были обитаемы в эпоху бронзы, о чём свидетельствуют археологические памятники Урманаевская стоянка I, Урманаевская стоянка II.

Село Урманаево основано в первой половине XVIII века, являлось поселением башкир-вотчинников Юрмийской волости и тептярей. В дореволюционных источниках упоминается также под названием Новое Урманаево. Предположительно, первопоселенцем села являлся глава башкир-вотчинников Юрмийской волости, старшина Урманай Уразаев.

В XVIII—XIX веках население относилось к сословиям башкир-вотчинников, тептярей, государственных крестьян. Основными занятиями жителей являлись земледелие и скотоводство.

В материалах IV ревизии (1782 г.) в деревне Новые Урманлы был учтён 1 тептяр команды Яхии Якупова. Еще 23 тептяря мужского пола, входившие в команду старшины Нагайбака Асанова, были учтены в деревне Старо Урманаева. 

В начале XX века в селе действовали 2 мечети, водяная мельница. В этот период земельный надел сельской общины составлял 6311 десятин.

В 1866—1920 годах селение входило в Чеканскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 года в составе Бугульминского кантона ТАССР. С 1930 года в Тумутукском, с 1931 года в Азнакаевском, с 1957 года в Тумутукском, с 1958 года в Ютазинском, с 1963 года в Бугульминском, с 1965 года в Азнакаевском районах.

В 1931 году в селе был организован колхоз «Туры юл». В 1957 году колхозы села вошли в состав совхоза имени Вахитова (посёлок Победа). С 1996 года был реорганизован в сельскохозяйственный производственный кооператив «Урманай». С 2009 года в составе ООО «Агрофирма "Азнакай"».

Население 
 Изменение численности населения. Источник.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 96%.

Экономика 
Жители работают преимущественно в агрофирме «Азнакай», фермерском хозяйстве «Сагутдинов», занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством, овцеводством.

Инфраструктура 
В селе работают дом культуры (с 1930-х гг. как клуб, с 1966 г. действует театральный коллектив, в 1991 г. получил звание народного театра), средняя школа (с 1925 г. как начальная, в 2001 г. основан литературно-краеведческий музей, в 2007 г. получил статус школьного музея), детский сад, фельдшерско-акушерский пункт,  библиотека (с 2001 г. носит имя Г. Галиева).

Религиозные объекты 
В 1999 году в селе начала действовать мечеть.

Известные люди 
А. С. Абдуллин (1933—1989) — онколог, хирург, доктор медицинских наук.
Г. З. Галиев (1903—1985) — писатель, в 1941—1946 годах военный корреспондент фронтовых газет "Кызыл сугышчы" и "Кызыл Армия", награждён орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, в послевоенные годы работал в газете "Кызыл Татарстан".

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Урманаево//Населенные пункты Республики Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия. — Казань, 2018. — Т.1. — с. 97-98
 

Населённые пункты Азнакаевского района